Burke County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Burke County (Georgie) – okres státu Georgie
 Burke County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Burke County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota